Basche ist der Familienname folgender Personen:

 Arnim Basche (1934–2021), deutscher Sportjournalist und Moderator
 David Alan Basche (* 1968), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Dieter Basche (* 1936), deutscher Autorennfahrer

Siehe auch:
 Bashe